Lista stacji metra w Baku – lista istniejących i planowanych stacji systemu kolei podziemnej w Baku. 

System składa się z trzech linii (1, 2, 3) i 27 stacji. Łączy centralny rejon Nərimanov z rejonami: Səbail, Nəsimi, Nizami, Xətai, Binəqədi i Yasamal.

W eksploatacji 
Następujące stacje są obecnie w eksploatacji:

Zobacz też 
 Lista systemów metra na świecie
 Linia 1 metra w Baku
 Linia 2 metra w Baku
 Linia 3 metra w Baku
 Metro w Baku

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona metra w Baku 

 
Baku